

Geografia 
 Vermillion (Dakota del Sud), capoluogo della Contea di Clay, Dakota del Sud
 Vermillion (Kansas), città della Contea di Marshall, Kansas
 Vermillion (Minnesota), città della Contea di Dakota, Minnesota
 Vermillion (Ohio), township della contea di Dakota, nel Minnesota

Fiumi 
 Fiume Vermillion (Arkansas)
 Fiume Vermillion (Minnesota), nel sud del Minnesota 
 Fiume Vermillion (Dakota del Sud)
 Fiume Vermillion (Wisconsin)

Altro 
 Vermillion (meteorite), meteorite, tipo di pallasite pirossenica
 Contea di Vermillion (Indiana), contea dell'Indiana

Pagine correlate 
 Vermilion